

Уяли — село, Акжарський район, Північно-Казахстанська область
 Уяли — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Уяли — село, Ісаковський сільський округ, Зерендинський район, Акмолинська область
 Уяли — село, Чаглінський сільський округ, Зерендинський район, Акмолинська область
 Уяли — село, Коргалжинський район, Акмолинська область